Sparganophilus är ett släkte av ringmaskar. Sparganophilus ingår i familjen Sparganophilidae. 

Sparganophilus är enda släktet i familjen Sparganophilidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Gördelmaskar
Sparganophilus